Trinitat Nova (wijk), een wijk in Barcelona
 Trinitat Nova (metrostation), een belangrijk metrostation gelegen in die wijk